Карбахал има више значења:

 Карбахал (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карбахал (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику